Hiram ist der Name folgender Personen:

 Hiram (Vorname) – dort auch zu den Namensträgern 
 Hiram I. (Tyros) (999 bis 935 v. Chr.), phönizischer Herrscher
 Ḥīrām (Toreut), phönizischer Bronzegießer des 10. Jahrhunderts v. Chr.
 Hiram Abif, Architekt nach Freimaurerlegende
 Hiram, Pseudonym der estnischen Schriftstellerin Mari Laaniste
 Rick Hiram (* 1965), nauruischer Leichtathlet und Australian-Football-Spieler

Hiram ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hiram (Arkansas)
 Hiram (Georgia)
 Hiram (Maine)
 Hiram (Missouri)
 Hiram (Ohio)
 Hiram Rapids (Ohio)
 Hiram Township (Minnesota)
 Hiram Township (Ohio)

Siehe auch:
 Operation Hiram, militärische Operation der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte während des Palästinakriegs